Maxime Belleville (ur. 23 lutego 1981, zm. 23 lutego 2011 w Chamonix-Mont-Blanc) – francuski skoczek narciarski.

Życiorys 
W międzynarodowych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował w wieku 15 lat w sierpniu 1996, kiedy wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W swoim debiucie po skokach na odległości 113 i 105 metrów zajął 26. miejsce i zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

W sezonach 1996/1997 oraz 1997/1998 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. W konkursach indywidualnych plasował się odpowiednio na 20. oraz 42. miejscu. Rywalizację zespołową ukończył na 8. miejscu w 1997 roku, a w roku następnym plasował się sześć pozycji niżej.

W sezonie 1997/1998 dwukrotnie zajmował miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego, z czego raz zwyciężył i raz zajął 3. miejsce. Poza dwoma miejscami wśród trzech najlepszych zawodników, siedmiokrotnie wywalczył lokaty w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi.

Nigdy nie wziął udziału w zawodach głównych Pucharu Świata. W grudniu 1998 dwukrotnie przystąpił do kwalifikacji do konkursów rozgrywanych w ojczystym Chamonix-Mont-Blanc, lecz w żadnych z nich nie zdołał wywalczyć awansu do czołowej pięćdziesiątki, mającej prawo startu w konkursach.

W 1998 w zawodach Courchevel po raz pierwszy i jedyny zajął miejsce wśród trzydziestu najlepszych zawodników Letniego Grand Prix. Dzięki 22. miejscu zdobył 9 punktów do klasyfikacji generalnej i w tejże zajął ostatecznie 41. miejsce.

Również podczas Letniego Grand Prix w Courchevel miał miejsce ostatni międzynarodowy występ Francuza. W 2000 wziął on udział w eliminacjach do zawodów, lecz nie zdołał uzyskać kwalifikacji.

Po zakończeniu kariery pracował jako przewodnik górski. 23 lutego 2011, w dniu swoich 30. urodzin zginął wskutek upadku w szczelinę lodowca Vallée Blanche w Chamonix-Mont-Blanc.

Mistrzostwa świata juniorów

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 41.

Występy w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 212.
 sezon 1997/1998: 22.
 sezon 1998/1999: 216.
 sezon 1999/2000: 246.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK 
  Villach – 6 lutego 1998 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 14 lutego 1998 (4. miejsce)
  Iron Mountain – 15 lutego 1998 (5. miejsce)
  Ishpeming – 21 lutego 1998 (3. miejsce)
  Ishpeming – 22 lutego 1998 (7. miejsce)
  Courchevel – 13 marca 1998 (7. miejsce)
  Ruka – 4 kwietnia 1998 (5. miejsce)
  Ruka – 5 kwietnia 1998 (10. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Zmarli w 2011